Volpino italiano – razza canina
Volpino di Pomerania – razza canina
Volpino – frazione di Costa Volpino in provincia di Bergamo
Volpino – frazione divisa tra i comuni di Arcole e Zimella in provincia di Verona

Pagine correlate 
 Volpe (disambigua)
 Volpi